Попис становништва општине Бенковац по насељеним местима, 1991.

Општина Бенковац
 површина: 659 km²
 становништво: 33.378
 насеља: 53

Национални састав по насељима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:

Види још 
 Бенковац

Извори 
 Попис становништва СФРЈ 1991. године

Бенковац
Бенковац